Ángulo puede referirse a:

Geometría
Ángulo, porción del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común;
 Ángulo recto, ángulo formado por dos semirrectas, cuya amplitud es π/2 radianes o 90º;
 Ángulo agudo, ángulo que mide menos de π/2 rad, o 90º;
 Ángulo obtuso, ángulo que mide más de π/2 rad, o 90º;
 Ángulos congruentes, ángulos que tienen la misma medida;
 Ángulos adyacentes, ángulos que tienen un vértice y un lado común, pero no tienen ningún punto interior común;
 Ángulos consecutivos, ángulos que tienen un lado y el vértice común;
 Ángulos opuestos por el vértice, ángulos cuyos lados son semirrectas opuestas;
 Ángulos complementarios, ángulos cuya suma de medidas es π/2 radianes o 90º;
 Ángulos suplementarios, ángulos cuya suma de medidas es π radianes o 180º;
 Ángulos conjugados, ángulos cuyas medidas suman 2π radianes o 360º;
 Ángulo interior o ángulo interno de un polígono, ángulo el formado por lados adyacentes, interiormente;
 Ángulo exterior:
 Ángulo exterior de un polígono, ángulo conformado por un lado y la prolongación del adyacente;
 Ángulo exterior de una circunferencia;
 Trisección del ángulo, problema consistente en intentar dividir un ángulo en tres partes iguales usando sólo regla y compás;
 Ángulo diedro, cada una de las dos partes del espacio delimitadas por dos semiplanos que parten de una recta común;
 Ángulo sólido, la zona del espacio delimitada por una superficie cónica.
 Ángulos de Euler, tres coordenadas angulares que indican la orientación de un sistema de referencia de ejes ortogonales, normalmente móvil, respecto a otro fijo;

Aerodinámica
 Ángulos de navegación, los que permiten posicionar objetos móviles en tres dimensiones;
 Ángulo de ataque, el que forman la cuerda geométrica de un perfil alar con la dirección del aire incidente;
 Ángulo de deslizamiento, de resbalamiento o de derrape, el que forma el eje de una nave respecto a la dirección relativa del viento;

Astronomía y astrometría
 Ángulo horario, el que forman el círculo horario del astro y el meridiano del observador, medido en horas;
 Ángulo sidéreo, el arco de ecuador celeste desde el punto vernal de Aries hasta el máximo de ascensión del astro;
 Ángulo de fase, el ángulo entre el Sol y la Tierra visto desde el centro de un planeta;

Biología
 Ángulo Goodwin, de una planta, el que optimiza el aprovechamiento espacial (222,492371... grados);

Física
 Ángulo de rozamiento, referente al coeficiente de rozamiento;
 Ángulo de reposo, ángulo formado entre el copete y la horizontal de la base de un montículo de granel sólido, cuando el material se estabiliza;
 Ángulo de incidencia, ángulo variable referente a captadores de energía solar;

Fotografía
 Ángulo de visión, la parte de la escena que es reflejada en la película o en el sensor;

Localidades y divisiones administrativas
Angulos, localidad de la Argentina;

Náutica
 Ángulo de inundación, la inclinación que debe alcanzar una embarcación para que se pueda producir una inundación de francobordo.